William T. Anderson
 William Y. Anderson
 William Anderson (kolarz)
 William Anderson (hokeista)
 William Anderson (kompozytor)
 William Anderson (poeta)
 William Anderson (oficer marynarki) - amerykański oficer marynarki wojennej i polityk